bitwa pod Kynoskefalaj (364 p.n.e.)
 bitwa pod Kynoskefalaj (197 p.n.e.)